Торно Ларго 1. Сексион има више значења:

 Торно Ларго 1. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Торно Ларго 1. Сексион, Ел Гвирал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику